Difosfat d'uridina, un nucleòtid biològic (abreujat com UDP)
 User datagram protocol, en informàtica el seu acrònim és UDP